Марес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Марес, Абнер (род. 1985) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй легчайшей весовой категории.
 Марес, Осмар (род. 1987) — мексиканский футболист. Левый защитник, выступающий за «Сантос Лагуна».
 Марес, Фредерик (1893—1991) — испанский и каталонский скульптор и медалист.